Die Liste der Pässe in der Schweiz (Alpen, Voralpen, Jura und Schwarzwald) nennt alle in der Schweiz liegenden Gebirgspässe mit ihren Talorten, der Passhöhe über dem Meeresspiegel, die Länge den genauen Koordinaten sowie bei den Strassenpässen die durchschnittliche Steigung, die Wintersperre und deren Ausbau. Sie ist in zwei Tabellen aufgeteilt, wobei die erste die befahrbaren Übergänge auflistet, die zweite die Saumpässe. Ausserdem werden hier auch noch alle Eisenbahnübergänge der Schweiz aufgeführt.

Der heutige Ausbaustand sagt im Übrigen wenig über die Wichtigkeit einer Verbindung aus; eine wirtschaftliche Bedeutung für den Warenverkehr haben die Pässe mit wenigen Ausnahmen wie dem Simplonpass oder dem Julierpass komplett verloren, da die Handelsströme alle Pässe dank Tunnels erfolgreich meiden. Nur im Gebirgsraum müssen die Hauptverbindungen bis zu ihrem jeweiligen Tunnel noch den ursprünglichen Routen der Pässe folgen.

Erklärungen zur Tabelle 
Passhöhe
Die in der Tabelle hinterlegte Passhöhe bezieht sich auf Swisstopo und kann von der Anzeigetafel auf dem Pass abweichen. Diese Tafeln werden in der Regel bei festgestellten Differenzen nicht ersetzt.

Wintersperre
 Passstrasse in diesem Monat offen, kann aber wegen ungünstiger Witterungsverhältnis trotzdem gesperrt sein.
 Passstrasse in diesem Monat geschlossen.

Koordinate (K.)
   Verzweigt auf die GeoHack Seite. Anhand der hinterlegten Koordinaten können diverse externe Kartendienste aufgerufen werden.

Schweizer Passstrassen

Schweizer Saumpfade

Eisenbahnübergänge

Siehe auch 
 Liste der Pässe in Österreich
 Liste der Alpenpässe in Italien
 Liste der Gebirgspässe in Frankreich

Literatur 
 Giorgio Keller: Schweizer Strassenpässe. Reinhardt, Basel 2007, ISBN 978-3-7245-1438-1
 Harald Denzel: Großer Alpenstraßenführer. 22. Auflage; Denzel-Verlag, Innsbruck 2005, ISBN 3-85047-764-9

Weblinks 

 Karte mit allen befahrbaren Pässen in der Schweiz
 Infos, Fotos und genaue GPS-Punkte aller mit Motorfahrzeugen legal befahrbaren Pässe der Schweiz

Einzelnachweise 

Schweiz
!
!Schweiz